Le palais Brancaccio est le nom de plusieurs édifices :

 le palais Brancaccio de Rome ;
 le  palais Brancaccio de Naples.

Homonymie
Homonymie de monument